USS Northampton es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Northampton (CA-26), cabeza de serie de los cruceros ligeros de la clase Northampton de 1930.
 USS Northampton (CLC-1), crucero de mando comisionado en 1953.
Northampton, USS